Leila Mottley (2002-), romancière et poétesse américaine.
 Mia Mottley (1965-), femme d'État barbadienne.
 Wendell Mottley (1941-), économiste, homme politique et athlète trinidadien.